Ancien doyenné bezeichnet den ehemaligen Sitz von Dekanen, Prioren oder Pfarrämtern in Frankreich; als Monument historique sind klassifiziert:
 Ancien doyenné (Les Arques) in Les Arques, Okzitanien; siehe Les Arques#Sonstige
 Ancien doyenné (Saint-Émilion) in Saint-Émilion, Nouvelle-Aquitaine
 Ancien doyenné (Wissembourg) in Wissembourg, Grand Est